Stanley Adams peut désigner :
 Stanley Adams (1907-1994), un parolier et compositeur américain ;
 Stanley Adams (1915-1977), un acteur américain.